Лоренсо Р. Бауса (, 3 октября 1917 — 22 декабря 1971) — уругвайский шахматист, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1945, 1950, 1951, 1954 и 1955 гг.

В составе сборной Уругвая участник шахматной олимпиады 1962 г. и радиоматча со сборной Аргентины 1946 г.

Участник ряда крупных международных турниров.

В 1951 и 1954 гг. представлял Уругвай в зональных турнирах.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Л. Баусы в базе Chessgames
 Личная карточка Л. Баусы на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад